Stora Kvarnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kvarnsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (3,2 ha)
Stora Kvarnsjön (Erska socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Stora Kvarnsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Stora Kvarnsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (82,3 ha)
Stora Kvarnsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (17,6 ha)
Stora Kvarnsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (49,1 ha)

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn